Tom Morris henviser til flere artikler:
 Tom Morris, Sr. – også kendt som Old Tom Morris.
 Tom Morris, Jr. – også kendt som Young Tom Morris.